Het ATP-toernooi van Los Angeles ook bekend als "Countrywide Classic" werd van 24 tot en met 30 juli gespeeld in de Amerikaanse stad Los Angeles. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Los Angeles Tennis Center.

Het toernooi van 2006 trok 83.681 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Los Angeles
Los Angeles